Dugain est un nom propre français qui peut faire référence à :

Patronyme 

 Jean Dugain (1717-après 1787), chasseur d'esclaves ;
 Marc Dugain (né en 1957), écrivain français ;
 Laetitia Dugain (née en 1992), gymnaste française.

Toponyme 

 Piton Dugain, sommet de montagne de l'île de La Réunion.

Patronyme français
Toponymie française